Liebe süßsauer bzw. Liebe süß-sauer steht für:

 Liebe süß-sauer: Die Verlobte aus Shanghai, deutsche Komödie von Sibylle Tafel (2004)
 Liebe süßsauer, Alternativtitel einer dänischen Tragikomödie von Henrik Ruben Genz (2005), siehe Chinaman